VJ TV è stata un'emittente televisiva italiana musicale.

Storia 
Essa fu un progetto di Match Music Television, emittente visibile su Sky Italia, prodotto per il pacchetto Mediaset in onda sulla televisione digitale terrestre italiana, iniziato il 1º dicembre 2003 e terminato improvvisamente e senza alcuna spiegazione con l'introduzione del canale Boing il 22 ottobre 2004.

Note

Reti televisive italiane del passato
Reti televisive musicali